CDA steht für:
 Car Distributors and Assemblers, ein ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller
 CDA Verlag, Perg, Österreich, in dem PC News, CD Austria sowie PC User erscheinen
 Centre Demòcrata Andorra (die Demokratische Zentrum Andorras), eine christdemokratische Partei in Andorra
 Chaire de droit allemand (Université de Lausanne), Lehrstuhl für Deutsches Recht an der Université de Lausanne
 Christen-Democratisch Appèl, christlich-demokratische Partei in den Niederlanden
 Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft, Vereinigung der CDU
 Clinical Document Architecture, Standard zur elektronischen Darstellung medizinischer Dokumente
 Codex diplomaticus Anhaltinus, Urkundenbuch für Anhalt
 Coeur d’Alene (Idaho), lokal auch einfach unter seinem Kürzel CDA 
 Collaborative Design Activity, 3D-Dateiformat
 Combat Defence Action
 Communications Decency Act
 Compact Disc Audio, oder CD-Audio, Dateiendung unter Microsoft Windows für Audiospuren auf einer CD
 Confidential Disclosure Agreement, andere Bezeichnung für ein Non-Disclosure Agreement (NDA), siehe Geheimhaltungsvertrag
 Continuous Descent Approach, lärm- und kostenminimierendes Anflugverfahren
 Convent Deutscher Akademikerverbände, Arbeitsgemeinschaft von Korporationsverbänden
 Convex Differences Aggregate, Datenstruktur aus der Computergrafik
 Cosmic Dust Analyzer, Staubdetektor der Raumsonde Cassini-Huygens
 Cranach Digital Archive, Forschungsressource zu Lucas Cranach
 Critical Discourse Analysis, u. a. von Norman Fairclough geprägtes Programm zur Untersuchung von Medieninhalten, siehe Kritische Diskursanalyse
 Customization Data Area, Bereich innerhalb der Firmware von Handys, in dem diverse sprach- oder auch providerabhängige Informationen oder Dateien gespeichert sind
 Aerocardal (ICAO-Code), chilenische Fluggesellschaft

CdA steht für:
 Chef der Armee, Bezeichnung für den obersten Kommandanten der Schweizer Armee in Friedenszeiten
 Compagnie des Alpes, Freizeitunternehmen aus Frankreich

cda steht für:
 Choni (ISO-639-3-Code), eine der tibetanischen Sprachen

Abkürzung